In 1952 werd het 38ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 3 augustus 1952 tot 4 januari 1953 en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Er werden twee fases gespeeld, omdat Atlético beide fases won kwam er geen finale om de titel.

Eerste ronde

Finale

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro